Das Mixed der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung Andrei Olchowski und Larisa Neiland. Das Finale gewann die Paarung Rick Leach und Natallja Swerawa in drei Sätzen gegen Cyril Suk und Gigi Fernández.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1995